Guo Zhengxin, né le  à Harbin, est un patineur artistique chinois.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineur artistique chinois
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en août 1979
Naissance à Harbin